Nuova (Zeist)
 Wolfsbergen (buitenplaats)
 Casa Nuova, villa in Baarn